Mondlane ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Mondlane (1920–1969), mosambikanischer Politiker, Präsident der Mosambikanischen Befreiungsfront
 Janet Mondlane (* 1935), mosambikanische Politikerin (FRELIMO) und Widerstandskämpferin
 Nyeleti Mondlane (* 1962), mosambikanische Politikerin (FRELIMO) und stellvertretende Außenministerin